L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Ostrava se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'estonienne Anett Kontaveit remporte son 2ème titre de la saison après Cleveland. C'est son 3ème titre WTA en carrière.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2021 de la WTA
 Tournoi de tennis d'Ostrava

Liens externes 
 

WTA 2021
Ostrava
Sport en Tchéquie en 2021
Tennis en septembre 2021